Села:
 Яроші — Полтавська область, Глобинський район
 Яроші — Сумська область, Лебединський район